Labastide (Hautes-Pyrénées)
ook: